Das Players Tour Championship 2010/11 – Event 2 war ein Snooker-Turnier, das vom 9. bis 11. Juli 2010 ausgetragen wurde. Zwei Wochen nach dem ersten Turnier der neuen Players Tour Championship (PTC) fand auch das zweite Turnier in der World Snooker Academy in Sheffield statt. 

In einem rein englischen Finale besiegte Mark Selby seinen Landsmann Barry Pinches mit 4:3.

Vorrunde 
82 Profispieler und 82 Amateure hatten für das Turnier gemeldet. Die Profis und 10 Amateure wurden direkt für das Hauptturnier gesetzt, die übrigen 72 Spieler trugen am Donnerstag vor dem offiziellen Turnierstart eine Qualifikationsrunde aus, um die 36 verbliebenen Startplätze zu besetzen.

|

|}
|}

Hauptturnier 
Am Freitag, den 9. Juli, begann das Hauptturnier mit 128 Teilnehmern. Am ersten Tag spielte die obere Hälfte der Setzliste ihre ersten drei Runden, am Samstag folgten die übrigen 64 Spieler. Die letzten vier Runden vom Achtelfinale bis zum Finale wurden am abschließenden Sonntag gespielt.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale 
Für Barry Pinches, der zum ersten Mal überhaupt auf der Main Tour über das Viertelfinale hinausgekommen ist, war sein erstes Finale ein frustrierendes Erlebnis. Mit drei hohen Breaks war er bereits 3:1 in Führung und hätte nur noch einen Frame zum Sieg benötigt. Doch der für seine Comeback-Qualitäten berühmte Mark Selby durchbrach nicht nur den Lauf mit dem 2:3-Anschluss, in den nächsten beiden Frames ließ er seinen Gegner bei zwei langen Century-Breaks zusehen, wie er das Spiel drehte und mit 4:3 gewann. Für Selby war es der zweite Turniererfolg als Snookerprofi.

Century-Breaks 
Insgesamt schafften 29 Spieler 46 Breaks von 100 Punkten oder mehr, 4 davon wurden in der Qualifikation der Amateure erzielt.

Quellen 

02
Billardturnier in Sheffield